Die U-20-Fußball-Afrikameisterschaft 2011 ist die 17. Auflage des vom Afrikanischen Fußballverband (CAF) organisierten Turniers für Junioren-Fußball-Nationalmannschaften (U-20) Afrikas. Das Turnier sollte ursprünglich vom 18. März bis zum 1. April in Libyen ausgetragen werden, wurde aber am 3. März von der CAF aufgrund des Bürgerkriegs in Libyen zunächst verschoben. Am 17. März wurde Südafrika als neuer Austragungsort bekannt gegeben. Die vier Halbfinalteilnehmer qualifizierten sich für die U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Kolumbien.

Qualifikation 
→ siehe Hauptartikel: U-20-Fußball-Afrikameisterschaft 2011/Qualifikation

Teilnehmer 
  (Gastgeber), ersetzte Libyen

Austragungsorte 
In Libyen waren das Stadion des 11. Juni in Tripolis und das Stadion des 28. März in Bengasi als Austragungsorte vorgesehen. Ersatz-Gastgeber Südafrika ließ die Spiele in Johannesburg im Dobsonville Stadium und im Rand Stadium austragen.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Turnierseite 2011

Einzelnachweise 

2011
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Johannesburg